Torp (gehucht), een verdwenen gehucht bij Den Helder.
 Torp (Noorwegen), een plaats in Noorwegen.
 Torp (Zweden), een plaats in Zweden.